

Architettura 
 Rifugio Fronza alle Coronelle – rifugio sul Catinaccio, nella provincia autonoma di Bolzano

Persone 
 Lucia Fronza Crepaz – politica italiana
 Roberto Fronza – calciatore brasiliano, difensore
 Tom Fronza – musicista tedesco